Lucheng (潞城) est une ville de la province du Shanxi en Chine ;
 Le district de Lucheng (鹿城) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine.

Homonymie de toponyme